Тетрацианоаурат — неорганическое соединение, комплексный цианид золота:

 Тетрацианоаурат(III) аммония 
 Тетрацианоаурат(III) водорода 
 Тетрацианоаурат(III) калия 
 Тетрацианоаурат(III) кобальта(II) 
 Тетрацианоаурат(III) натрия